«Карамболи́на, Карамболе́тта» (куплеты Нинон, ) — музыкальный номер из оперетты Имре Кальмана «Фиалка Монмартра» (; 1930, либретто Юлиуса Браммера и Альфреда Грюнвальда по мотивам книги «Сцены из жизни богемы» Анри Мюрже). Это сочинение венгерский композитор посвятил своей молодой жене, русской актрисе .

Арию поёт героиня оперетты Нинон Тисье (сопрано) в финале второго акта, перед праздничной карнавальной толпой на Монмартре. Зачастую именно эта ария выступает своеобразной визитной карточкой «Фиалки Монмартра».

Исполнители 
Знаменитой в СССР исполнительницей партии Нинон и непосредственно этой арии была Татьяна Шмыга. Среди других известных российских исполнительниц «Карамболины» — В. И. Красовицкая, Наталья Кудряшова.

На экране 
По мотивам оперетты Кальмана был поставлен советский фильм «Под крышами Монмартра» (1975, режиссёр В. М. Гориккер), роль Нинон в нём исполнила Валентина Смелкова, а её вокальную партию, включая знаменитые куплеты, — Лидия Захаренко.

Музыкальный фильм А. А. Белинского с Тамарой Синявской и Ольгой Ченчиковой «Карамболина-карамболетта» был поставлен в 1983 году: действие фильма происходит в варьете «Карамболина-карамболетта», где звучат исключительно мелодии Кальмана.

В новогоднем фильме-концерте «Похищение» этот номер присутствует в исполнении Татьяны Шмыги.

Кроме того, ария (в исполнении Веры Красовицкой) звучит в фильме 1943 года режиссёра Леонида Трауберга «Актриса».

Примечания 

Номера оперетты